Юниорский турнир ФИФА 1950 — третий юниорский чемпионат Европы по футболу, проходивший с 25 по 28 мая 1950 года в Австрии. В турнире принимали участие шесть команд. Сборная Австрии — хозяйка первенства — одержала победу в турнире, выиграв у Франции со счётом 3:2.

Участники 
  Австрия
  Англия
  Люксембург
  Нидерланды
  Франция
  Швейцария

Ход турнира

Первый раунд 
 Австрия и  Франция по жребию переходят в следующий раунд.

Полуфиналы

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Список всех матчей 

Футбол в Европе в 1950 году
Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Международные соревнования по футболу в Австрии
Май 1950 года
Спорт в Австрии в 1950 году
Чемпионаты Европы в Австрии
Чемпионаты Европы в 1950 году